Rogler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rogler-Kammerer (* 1943), österreichische bildende Künstlerin
 Christian Alexander Rogler (* 1968), deutscher Schauspieler 
 Franz Rogler (1921–1994), österreichischer Maler und Grafiker
 Hans Rogler, deutscher Bauer
 Richard Rogler (* 1949), deutscher Kabarettist